L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 6 au  à Montréal, sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2018. Simona Halep remporte le tournoi en simple, Ashleigh Barty et Demi Schuurs celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait des Américaines Madison Keys, Serena Williams, invitée, et Coco Vandeweghe, de la Slovaque Dominika Cibulková et de l'Espagnole, tête de série 7, Garbiñe Muguruza. Elles sont remplacées par Aryna Sabalenka, Tatjana Maria, Sorana Cîrstea, Alison Van Uytvanck et Mónica Puig.

Lauréates 
La Roumaine Simona Halep remporte son 18 titre face à Sloane Stephens en trois sets (7-6, 3-6, 6-4). C'est son 3 titre de la saison.

L'Australienne Ashleigh Barty et la Néerlandaise Demi Schuurs s'imposent en finale face à Latisha Chan et Ekaterina Makarova en trois sets (4-6, 6-3, [10-8]). C'est leur 2 titre ensemble mais leur 8 et 9 titre en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2018)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Canada
Sport au Canada en 2018
Tennis en août 2018